Николай Аношкин:
  Аношкин, Николай Евгеньевич (род. 1954) — советский, российский музыкант, трубач, музыкальный педагог.
 Аношкин, Николай Фёдорович (род. 1930) — физик, заместитель генерального директора Всероссийского института легких сплавов с 1974 года, лауреат премии имени П. П. Аносова.